

Architecture 
 Le coussinet désigne la face latérale d’un chapiteau ionique à volute, dénommée balustre ionique ou oreiller, ou le premier voussoir d'une voûte ou arcade dont le lit de dessous est de niveau.

Botanique 
 Le coussinet foliaire est un bourrelet saillant à la base du pétiole
 Une plante en coussinet est une plante au port adapté à des environnements difficiles.

Mécanique 
 Un coussinet est un dispositif en étoffe rembourrée, en cuir, en bois ou en métal, destiné à éviter des frottements ou à favoriser un glissement.

Zoologie 
 Chez certains mammifères, les coussinets sont des structures cornées glabres (contrairement aux replis cutanés poilus séparant les différents coussinets) à fonction protectrice, amortissante et isolante, garnissant le dessous des pattes. L'animal prend appui sur ces pelotes plantaires ;
 Chez les batraciens, les coussinets désignent les excroissances cornées sur les pattes des mâles en période de reproduction.

Homonymie